Бебей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бебей, Поль (род. 1986) — камерунский футболист, полузащитник гродненского «Немана».
 Бебей, Франсис (1929—2001) — камерунский скульптор, музыкант, певец и писатель.
 Бебей-Ндей, Голер Руди (род. 1986) — конголезский футболист, выступающий на позиции нападающего, игрок национальной сборной.